Phenax kan syfta på:

 Phenax (djur) – ett släkte insekter
 Phenax (växter) – ett släkte av växter